Ширки  — топоним:

Беларусь 
 Ширки — деревня, Ширковский сельсовет, Поставский район, Витебская область
 Ширки — деревня, Богушевский сельсовет, Сенненский район, Витебская область
 Ширки — деревня, Копачевский сельсовет, Мстиславский район, Могилёвская область

Россия 
  Ширки — упразднённое в 1967 году село Красногорского сельсовета Красногорского района Брянской области.

Примечания